Fischbek ist der Name zweier Orte in Deutschland:

 ein Ort im Stadtteil Neugraben-Fischbeck der Stadt Hamburg
 ein Ortsteil der Gemeinde Elmenhorst (Stormarn), Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein 

Siehe auch:
Fischbeck
Fishback
Wischbek